Rezultati Prvenstva Anglije 1962 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Rod Laver je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Rod Laver (Prvak)
  Roy Emerson (Četrti krog)
  Neale Fraser (Polfinale)
  Ramanathan Krishnan (Tretji krog)
  Chuck McKinley (Drugi krog)
  Manuel Santana (Četrtfinale)
  Nicola Pietrangeli (Tretji krog)
  Bob Hewitt (Četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1962